Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Linky Boshoff e Ilana Kloss che hanno battuto in finale Brigitte Cuypers e Marise Kruger 6-7, 6-2, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1977